Con ipocondria si intende una preoccupazione ingiustificata ed eccessiva nei confronti della propria o della altrui salute.

Musica 
 Ipocondria – singolo del cantautore italiano Giancane del 2018
 Ipocondria – singolo del cantautore italiano Ultimo del 2019